Лиса Оливия Мън () е американска актриса, модел, телевизионна личност и автор.

Биография 
Родена е на 3 юли 1980 г. Започва професионалната си кариера в телевизионна журналистика, преди да стане актриса. През 2006 г. участва като Munn Mily Acuna в сериала Beyond the Break. В периода 2006 – 2010 г. е съдомакин на предаването Attack of the Show! и кореспондент на The Daily Show от 2010 до 2011 г. Мън има редица поддържащи роли в различни филми и телевизионни сериали.

Филмография

Класация на списания

Библиография

Източници 

Американски актриси
Американски озвучаващи актриси
Американски таекуондисти
Американски мемоаристи
Американци от ирландски произход
Китайци в САЩ
Хора от Оклахома Сити